Tramlijn 28 (Antwerpen)
 Tramlijn 28 (Boedapest)